Die sind die Nummer-eins-Hits der Hot Digital Songs aus dem Jahr 2011.

Einzelnachweise 

Musik 2011
Nummer Eins Hits Hot Digital Songs 2011